Chancay puede referirse a:

Cultura 
 La Cultura chancay, que tuvo su centro de desarrollo en el valle del río Chancay, en la costa central del Perú.
 Gastronomía: Bizcocho Chancay, es un tipo de bizcocho típico de la ciudad peruana de Chancay, originado el tiempo de la Colonia a partir de los muy similares bizcochos españoles.
 Locución peruana: "Chancay de a 20" o "Chancay de a 20 céntimos". Esta expresión se utiliza para comparar. Se refiere a algo de muy baja calidad. Probablemente su origen fue "Chancay de a 20 el céntimo", queriendo decir 20 bizcochos Chancay por un solo céntimo. Como el bizcocho Chancay es un producto selecto, por ese precio solo podía tratarse de los peores bizcochos de tipo Chancay.

Cauces fluviales 
 Ríos en la vertiente del Pacífico en Perú:
 El río Chancay, que recorre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca;
 El río Chancay, que está ubicado en la Provincia de Huaral, Departamento de Lima.

Divisiones administrativas 
 Distrito de Chancay, distrito de la Provincia de Huaral, en el Departamento de Lima, Perú;
 Distrito de Chancay, distrito de la Provincia de San Marcos, en el Departamento de Cajamarca, Perú.
Provincia de Chancay, provincia disuelta del Departamento de Lima, Perú.

Localidades 
 Chancay, ciudad, capital del Distrito de Chancay de la Provincia de Huaral, en el Departamento de Lima, Perú;
 Chancay, localidad en el partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Deportes 
 Sport Chancay, club de fútbol de Chancay, en la Provincia de Huaral, Perú.